Estación Capilla del Señor es el nombre de dos estaciones ferroviarias ubicadas en la ciudad argentina de Capilla del Señor, partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires:

La Estación Capilla del Señor del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, terminal del ramal que parte de Victoria;

La Estación Capilla del Señor del Ferrocarril General Urquiza, parada intermedia del ramal del Gran Capitán, servido entre Federico Lacroze y la ciudad de Posadas.